Сезон 2018—19 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. 

Це 26-й сезон від заснування турніру, який вирішено провести двома етапами: на першому шістнадцять клубів проведуть по два матчі між собою, на другому етапі перша шістка виявить призерів, 7—10 місця виявлять ще одного претендента на Лігу Європи, 11—16 місця — візьмуть участь у втішному раунді. Титул здобула Славія.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця (перший етап) 

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

Результати

Кваліфікаційний раунд до Ліги Європи УЄФА

Втішний раунд 

Результати

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 травня – 2 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2019
Чехія
Чехія
2018 у Чехії
2019 у Чехії